São Roque é um distrito do município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul . O distrito possui  cerca de 2 200 habitantes e está situado na região central do município .

Distritos de Passo Fundo